Eisenmarkt bezeichnet einen Ort (Markt) an dem Eisen gehandelt wird. Des Weiteren gibt es folgende Orte, die ebenfalls die Bezeichnung Eisenmarkt haben:
 Hunedoara (dt.: Eisenmarkt, ung.: Vajdahunyad) eine Stadt in Rumänien
 Rimetea (dt.: Eisenmarkt, auch: Eisenburg) eine Gemeinde in Rumänien
 Eisenmarkt (Mainz)
 Eisenmarkt (Köln)
 Eisenmarkt (Wetzlar)